Marinus Daniels was een Nederlands luitenant-ter-zee en onder meer onderscheiden met de zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

Loopbaan
Daniels ging op 25 januari 1921 een vrijwillige verbintenis aan bij de zeemacht als leerling-stoker en werd vervolgens geplaatst aan boord van Hr.Ms. Van Speijk. Hij werd op 1 januari 1955 bevorderd tot luitenant-ter-zee van vakdiensten der tweede klasse in de oudste categorie. Op 16 oktober 1955 verkreeg hij eervol ontslag uit de zeedienst wegens langdurige dienst.

Decoraties
 Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
 Zilveren- en Gouden medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst als militair der zeemacht (resp 24 en 36 jaar)
 Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen:
 Krijg ter zee 1940-1945
 Nederland Mei 1940
 Oost-Azië-Zuid-Pacific 1942-1942

Nederlands marineofficier